Rydman är ett efternamn som är vanligt i Sverige.

Personer med efternamnet Rydman
Amanda Rydman
 Arvid Rydman
Eero Rydman
Fredrik Rydman
Gustaf Wilhelm Rydman
Kari Rydman
Mads Rydman
 Magnus Rydman
 Magnus Rydman (affärsman)
 Maja Rydman
Patrick Rydman
Pehr Rydman
Sven Rydman
Wille Rydman
Walter Rydman

Svenska efternamn